Geneva este un nume propriu, care se poate referi cel mai adesea la Geneva, Elveția, al doilea oraș ca mărime din această țară europeană.

Geneva se mai poate referi la

Alte utilizări 

 Republica și cantonul Geneva, unul din cele 26 de cantoane din Elveția

Denumiri geografice

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Geneva, statul 
 Geneva, Alabama, sediul comitatului omonim
 Geneva, statul , anterior cunoscută ca Planada, California
 Geneva, statul 
 Lake Geneva, statul , comunitate neîncorporată
 Geneva, statul 
 Geneva, statul 
 Geneva, statul 
 Geneva (Metra), o stație de cale ferată a transportului local din Geneva, Illinois
 Districtul civil Geneva, comitatul Kane,statul 
 Geneva, Indiana
 Geneva, statul 
 Geneva, comitatul Shelby, statul 
 Geneva, statul 
 Geneva, statul 
 Geneva (Alexandria, Louisiana)
 Districtul civil Geneva (dezambiguizare), mai multe locuri din statul Michigan
 Geneva, comitatul Midland, statul 
 Geneva, comitatul Van Buren, statul 
 Geneva, Minnesota se poate referi la
 Geneva, statul 
 Districtul Geneva, statul 
 Geneva, statul 
 Districtul civil Geneva, comitatul Fillmore, statul 
 Geneva, New York se poate referi la
 Geneva (oraș), statul  (populație 13,500)
 Geneva (târg), statul  (populație 3,000)
 Geneva, Ohio se poate referi la
 Geneva, statul  (populație 6,500)
 Geneva, statul  (populație 1,500)
 Districtul civil Geneva, comitatul Ashtabula, statul 
 Geneva, statul  (populație 100)
 Geneva, statul  (populație 2,000)
 Geneva, Wisconsin se poate referi la
 Fontana-on-Geneva Lake, statul  (populație 1,760)
 Geneva, statul  (populație 4,000)
 Lake Geneva, statul  (populație 7,100)
 Geneva Lake, lac în comitatul Walworth, statul

Vezi și 
 Genova (dezambiguizare)